Amusement en media
BLIND!, online tijdschrift over interdisciplinariteit, financieel ondersteund door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam
Blind (2004), Amerikaanse film
Blind (2007), Nederlands-Belgische film
Blind (2014), Noors-Nederlandse film uit 2014
Blind (2016), Amerikaanse film met Alec Baldwin, Demi Moore en Dylan McDermott 
Blindsight (film), Brits-Tibetaanse film
Architectuur
blind (bouwkunde), blinde boog of blind venster is dicht(gezet); schijnboog of -venster 
blind (luik), luik voor een raam
Geneeskunde
blindheid, een (zeer) ernstige visuele beperking
Muziek
Blind Faith, Britse band
Nederlandse personen
Daley Blind, voetballer (zoon van Danny)
Danny Blind, voetballer/trainer (vader van Daley)
Sport en spel 
blind (speelwijze) bijv. blindschaken, speelwijze bij bordspelen

Zie ook 
Blind date (doorverwijspagina)